Presler steht für:

 Codename des Intel Pentium D

Presler ist der Familienname folgender Personen:
 Gerd Presler (* 1937), deutscher Theologe und Kunstwissenschaftler

 Otto Presler (Christian Otto Presler; 1854–1920), deutscher Gymnasialprofessor, Mathematiker und Schulbuchautor

Siehe auch:
 Bresler
 Pressler